Il singolare del torneo di tennis Città di Como Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Junqueira che ha battuto in finale Daniel Köllerer che si è ritirato sul punteggio di 2–0.

Teste di serie 

Assente
 Diego Junqueira (Campione)
 Alberto Martín (primo turno)
 Nicolás Massú (semifinali)

 Boris Pašanski (secondo turno)
 Daniel Köllerer (finale)
 Mathieu Montcourt (secondo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Città di Como Challenger 2008